Shanghai Masters 2008 var en professionell rankingturnering i snooker som spelades mellan den 29 september och den 5 oktober. Turneringen vanns överraskande av Ricky Walden som inklusive kvalet behövde vinna 8 matcher för att vinna turneringen.

Resultat

Slutspel

Wildcardomgång 

De sju lägst rankade spelarna som tog sig vidare från kvalet spelade i en wild cardomgång mot sju kineska spelare. Inget av wild carden vann sin match. Omgången spelades den 29 september.

Kval 

Kvalet spelades mellan den 2 och 5 september, förutom kvalmatchen mellan Liang Wenbo och Atthasit Mahithi som spelades samma dag som wild cardomgången. (s) = seedad.

Shanghai Masters
Snookersäsongen 2008/2009